Liwang bezeichnet mehrere Orte in Nepal:
 Liwang (Pyuthan), VDC im Distrikt Pyuthan
 Liwang (Rolpa), ehemaliges VDC jetzt Stadt im Distrikt Rolpa
 Liwang (Taplejung), VDC im Distrikt Taplejung